Lauca bezeichnet

 Río Lauca, Fluss in Bolivien und Chile
 Nationalpark Lauca in Chile
 Lauca (Schiff), Wachboot der chilenischen Küstenwache (1982)